Sejladsen i Finnjolle under Sommer-OL 2016 fandt sted i perioden 9. august - 16. august 2016.

Medaljefordeling

Turneringsformat 
Der var kvalificeret 23 nationer til konkurrencen, der blev afviklet med ti indledende sejladser efterfulgt af en medaljesejlads for de ti bedst placerede både.

Tidsplan 
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:

Resultater 

Bemærkninger til sejladserne:
 2. Sejlads: Denne sejlads var præget af en del tyvstarter, hvor de involverede både blev diskvalificeret efter sejladsen og fik tildelt 24 points i stedet for de points de ellers havde opnået. Værst gik det ud over Ungarn og Uruguay, som var blevet henholdsvis nummer et og nummer tre.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 http://jsaf-osc.jp/_userdata/2016_RioOlympic_qualification_system.pdf  
 http://doc.rero.ch/record/256687/files/Olympic_Sport_Explanatory_Guide_Sailing.pdf 
 http://www.sailing.org/olympics/rio2016/qualification/sailors.php#.V4muojPr0s0 

Finnjolle